M is de dertiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de natuurkunde
m = meter, m² = vierkante meter, m3 = kubieke meter.
m, symbool voor het voorvoegsel milli (1/1000) in de natuurwetenschappen.
m, symbool voor massa (natuurkunde).
M, symbool voor het voorvoegsel Mega (voorvoegsel) (106) in de natuurwetenschappen.
M, symbool voor wederzijdse inductie.
M, symbool voor magnetisatie.
M, symbool voor moment (mechanica).
M, symbool voor emittantie.
M, symbool voor magnetisch moment.
M, symbool voor het machgetal.

In de scheikunde
M, symbool voor molaire massa.
M, symbool voor molaire concentratie (verouderd: molariteit) van een oplossing.
M, symbool voor molair (mol/liter), de niet-SI-eenheid van molaire concentratie.

In de aardwetenschappen
M, symbool voor kleurindex (mafische index), bij onder andere de Driehoek van Streckeisen.
m, afkorting van minuut (tijd).

In populaire cultuur
M, een museum (M - Museum Leuven) te Leuven.
M (maandblad), een maandblad van het NRC Handelsblad.
M, originele titel van de film M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Fritz Lang, 1931)
M (1951), een film uit 1951 onder regie van Joseph Losey
M (James Bond), de codenaam voor het hoofd van MI6 in de verhalen van James Bond.
M (John Abercrombie), een muziekalbum uit 1981
-M-, podiumnaam van de Franse zanger en muzikant Matthieu Chedid.
M (band), pseudoniem van de popartiest Robin Scott en de naam van zijn band/muziekproject.
M (televisieprogramma), een televisietalkshow met Margriet van der Linden.

Overig
M, het getal 1000 (getal) 
jaar 1000 als Romeins cijfer (<Latijn: mille).
M, de landcode op motorvoertuigen uit Malta (land).
M., naam van een telefoonlijn waar burgers anoniem ernstige misdaden kunnen melden, voluit Meld Misdaad Anoniem.
M, teken op een verkeersbord langs eigen wegen in Zweden (<Zweeds: Mötesplats).
De maand in de notatie van een datum, bijvoorbeeld: dd/mm/jjjj.
M, zuil met letter M als herkenning voor de toegang van een metrostation (bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk en Spanje)